Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori José Acasuso e Flávio Saretta che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Assente
 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (semifinali)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2004